Le tournoi de tennis de Hurlingham est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du 12 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary-Ann Eisel.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Hurlingham

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Hurlingham